La Huerta hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

en Chile 
 La Huerta (Atacama), localidad de la comuna de Alto del Carmen, provincia de Huasco, región de Atacama.
 La Huerta de Mataquito, localidad en la provincia de Curicó.

en España 
 La Huerta (Almería)
 La Huerta (El Entrego), concejo de San Martín del Rey Aurelio, Asturias.
 La Huerta (Salamanca), despoblado del municipio de Las Veguillas, provincia de Salamanca, Castilla y León.

en Estados Unidos 
 La Huerta (Nuevo México), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Eddy.

en México 
 Municipio de La Huerta (Jalisco)